Mosara, een land uit de fantasyboekenserie Het Rad des Tijds, zie Landen uit Het Rad des Tijds#Vergane landen
 Mosara (geslacht), een vlindergeslacht